Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Caetani – rzymskokatolicki duchowny
 Benedetto Caetani – rzymskokatolicki duchowny
 Enrico Caetani – rzymskokatolicki duchowny
 Luigi Caetani – rzymskokatolicki duchowny
 Niccolò Caetani – rzymskokatolicki duchowny